André Kiesewetter (ur. 20 sierpnia 1969 w Neuhaus am Rennweg) – reprezentant NRD i RFN w skokach narciarskich, który występował od sezonu 1989/1990 do 1991/1992.
W Pucharze Świata został sklasyfikowany tylko w jednym sezonie, 1990/1991, w których zajął 10. miejsce w klasyfikacji generalnej skoków narciarskich oraz 11. miejsce w klasyfikacji lotów narciarskich. Na mamuciej skoczni w Planicy uzyskał 196 m (dwa metry dalej niż ówczesny rekord świata w długości lotu narciarskiego) jednak podparł skok. W całej swojej karierze cztery razy stał na podium po konkursach Pucharu Świata, w tym dwa razy na najwyższym.

Brał również udział w konkursach skoków narciarskich na mistrzostwach świata w narciarstwie klasycznym w 1991 w Val di Fiemme zarówno w obu konkursach indywidualnych, jak i drużynowym.
Na tych mistrzostwach najlepsze dla niego były zawody drużynowe, na których Niemcy (Heiko Hunger, André Kiesewetter, Dieter Thoma, Jens Weißflog) zajęli 3. miejsce na dużej skoczni, zaś indywidualnie lepszy wynik osiągnął na dużej skoczni, na której zajął 7. miejsce.

Puchar Świata w skokach narciarskich

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 sezon 1990/1991: 10.

Miejsca na podium chronologicznie 
  Lake Placid – 2 grudnia 1990 (1. miejsce)
  Sapporo – 15 grudnia 1990 (1. miejsce)
  Sapporo – 16 grudnia 1990 (2. miejsce)
  Planica – 23 marca 1991 (3. miejsce)

Puchar Świata w lotach narciarskich

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 sezon 1990/1991: 11.

Mistrzostwa świata w skokach narciarskich 
 Indywidualnie
 1991 Val di Fiemme (ITA) – 7. miejsce (duża skocznia), 12. miejsce (normalna skocznia)
 Drużynowo
 1991 Val di Fiemme (ITA) – 3. miejsce (duża skocznia)

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Profil na oficjalnej stronie FIS

Wschodnioniemieccy skoczkowie narciarscy
Niemieccy skoczkowie narciarscy
Urodzeni w 1969
Medaliści Mistrzostw Świata w Narciarstwie Klasycznym 1991